Сезон 2015 DTM является шестнадцатым сезоном возобновлённой в 2000 году серии.

Сводная таблица

Гоночный календарь 
Календарь этапов объявлен 3 декабря 2014.

Система гандикапов 
Начиная с третьего этапа, в чемпионате введена в действия система гандикапов:
 базовый вес составляет 1120 кг; при добавлении балласта максимально допустимый вес — 1140 кг, при снятии балласта минимально допустимый вес — 1105 кг;
 балласт не может устанавливаться или сниматься между первой и второй гонками одного этапа;
 если производитель по итогам этапа занимает первую строчку в чемпионате производителей, то его автомобили, по итогам гонки вошедшие в очковую зону, получают 5 кг балласта на следующий этап;
 автомобили того же производителя, не вошедшие в очковую зону, получают 2,5 кг балласта;
 если производитель по итогам этапа занимает вторую строчку в чемпионате производителей, его автомобили не подвергаются никаким изменениям;
 если производитель по итогам этапа занимает третью строчку в чемпионате производителей, то его автомобили, по итогам гонки вошедшие в очковую зону, теряют 2,5 кг балласта;
 автомобили того же производителя, не вошедшие в очковую зону, теряют 5 кг балласта.

Положение в чемпионате 
Система начисления очков
Очки начисляются первой десятке гонщиков следующим образом:

Личный зачёт 

Жирным шрифтом выделена поул-позиция
Курсивом выделен быстрый круг
|}
 † — Гонщик не пересёк финишную черту, но был классифицирован как проехавший 75 % дистанции.

Чемпионат производителей 
{|
|

Примечания

Ссылки 
 DTM

Сезоны DTM
2015 год в автоспорте